Раффин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раффин, Дебора (1953—2012) — американская актриса.
 Раффин, Джимми (1936—2014) — американский певец, работавший в жанре соул.
 Раффин, Дэвид (1941—1991) — американский певец.

Составные фамилии 
 Раффин-Пратт, Тирра (род. 1991) — американская баскетболистка.